Флаг муниципального образования сельское поселение Ива́новское Истринского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 октября 2010 года решением Совета депутатов сельского поселения Ивановское № 23 и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6756.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края голубую полосу шириной  полотнища; в середине полотнища воспроизведены фигуры из герба поселения: на красной части полотнища, вплотную к полосе — три переплетённых жёлтых ромба (поле внутри веретён и между веретёнами и верхней полосой — голубое), а на голубой полосе — выходящее сверху жёлтое солнце».

Ни рисунке, приведённом в приложении к решению об утверждении флага, ширина голубой полосы составляет 1/4 ширины флага.

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения Ивановское языком символов и аллегорий раскрывает его прошлое и настоящее.

В XIX веке село Ивановское (ныне деревня) было известно своей суконно-ткацкой фабрикой бывшего крепостного Г. М. Цюрикова. В дальнейшем эта фабрика развилась в крупнейшее производство суконных тканей, ставшей одной из главных в России по обороту. Сукна шли в основном на армейские нужды. На флаге поселения перекрещённые ромбы (веретёна) — символизируют ткацкое производство. Жёлтые ромбы, своим переплетением напоминающие военные знаки различия, символизируют производство сукна преимущественно для армии.

При изготовлении сукна требовалось большое количество воды, поэтому на фабрику был проложен специальный рукав от реки Истра. На флаге сельского поселения Ивановское река Истра и рукав аллегорически представлены лазурью, плавно перетекающей из голубой полосы в сердцевину веретён.

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь сельского поселения Ивановское с Истринским районом: солнце — элемент флага Истринского муниципального района.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением солнца